Ранчо ла Ринконада има више значења:

 Ранчо ла Ринконада (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо ла Ринконада (Езекијел Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику